POX steht für:
 Purgable Organic Halogen (dt. ausblasbare organisch gebundene Halogene), siehe Extrahierbare organisch gebundene Halogene
 Plain Old XML
 Flugplatz Pontoise-Cormeilles (IATA-Code), französischer Flughafen

P.O.X. steht für:
 The P.O.X., deutsche Psychobilly-Band

POx steht für:
 Partielle Oxidation
 Premature oxidation (dt. „vorzeitige Alterung“) von Weißweinen, führt zu einem Weinfehler

Pox steht für:
 Pox, zeremonieller Likör der Mayas

pox steht für:
 Polabische Sprache (ISO-639-3-Code), westslawische Sprache

Siehe auch:
 Poxviridae

Abkürzung